A 7-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 12 și 16 septembrie 1962 la Belgrad, Iugoslavia. Au participat 668 de sportivi din 29 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul JNA din Belgrad. Acesta a fost construit în anul 1949.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
18 atleți au reprezentat România.

 Iolanda Balaș – înălțime - locul 1
 Zoltan Vamoș – 3000 m obstacole - locul 2
 Maria Diaconescu – suliță - locul 2
 Ana Sălăgean – greutate - locul 6
 Florica Grecescu – 800 m - locul 9
 Viorica Viscopoleanu – lungime - locul 10
 Constantin Grecescu – 10 000 m - locul 11
 Petre Astafei – prăjină - locul 11
 Valeriu Jurcă – 200 m - locul 17 – 400 m garduri - locul 12
 Andrei Barabaș – 5000 m - locul 14
 Mihai Calnicov – lungime - locul 14
 Lia Manoliu – disc - locul 14
 Eugen Ducu – înălțime - locul 15
 Alexandru Bizim – suliță - locul 18
 Elisabeta Teodorof – 800 m - locul 17
 Șerban Ciochină – triplusalt - locul 20
 Sorin Ioan – triplusalt - locul 21
 Gheorghe Popescu – suliță - locul 23

Note

Legături externe 
  Beograd European Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1962 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
1962
Belgrad
Competiții sportive internaționale găzduite de Iugoslavia